Paryż-Tours 2021 – 115. edycja wyścigu kolarskiego Paryż-Tours, która odbyła się 10 października 2021 na trasie o długości ponad 212 kilometrów, biegnącej z miejscowości Chartres do miasta Tours. Impreza kategorii 1.Pro była częścią UCI ProSeries 2021.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

Kolarstwo we Francji
UCI ProSeries 2021
2021 we Francji
Sport w Paryżu